Филластр, Гильом Старший (1348—1428) — кардинал-гуманист
 Филластр, Гильом Младший (1400—1473) — канцлер ордена Золотого руна